Generationsskifte kan betyde flere ting:

 Generationsskifte (erhverv) - skifte af ejerforhold i en virksomhed
 Generationsskifte (biologi) - et periodisk skifte mellem generationer med forskellig forplantningsmåde